Vancouveria är ett släkte av berberisväxter. Vancouveria ingår i familjen berberisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Berberisväxter
Vancouveria